A 2022-es Gent–Wevelgem országúti-kerékpárversenyt március 27-én rendezték. A verseny a sorozat történetének 84., a 2022-es UCI World Tour 10. versenye volt.

Indulók

Végeredmény

Gent–Wevelgem
Gent–Wevelgem